Oostmahorn, een dorp in de Nederlandse provincie Friesland
 De Schans (Noardeast-Fryslân), een buurtschap in de Nederlandse provincie Friesland